Хорхе Линарес — Василий Ломаченко () — профессиональный боксёрский 12-раундовый поединок в лёгком весе между действующими чемпионами мира Хорхе Линаресом (чемпионом в лёгком весе по версиям WBA Super и The Ring) и Василием Ломаченко (чемпионом мира во втором полулёгком весе по версии WBO) за титулы чемпиона мира по версиям World Boxing Association Super и The Ring. Дебютный поединок Василия Ломаченко в лёгком весе. Поединок состоялся 12 мая 2018 года на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Ссылки 
 Статистика ударов
 Судейские записки

Примечания 

Боксёрские поединки
2018 год в боксе
События 12 мая
Май 2018 года
Спорт в США в 2018 году
Международные соревнования по боксу в США
Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 2018 году